Artiste en anglais ;

Patronyme 

 Jacob Artist (1992-), un acteur, chanteur et danseur américain.

Titre 

 The Artist, un film français écrit et réalisé par Michel Hazanavicius sorti en 2011.

Presse
L'Artiste est une revue hebdomadaire illustrée française publiée de 1831 à 1904.

Voir aussi 
 
Patronyme anglais